Koop steht für:

 Koop (Band), eine schwedische Musikformation

Koop ist der Familienname folgender Personen:
 Abram J. Koop (1827–?), deutsch-russischer Industrieller und Mennonit
 Andreas Koop (* 1970), deutscher Grafiker und Autor
 C. Everett Koop (1916–2013), US-amerikanischer Chirurg
 Johannes Koop (* 1920), niedersächsischer Politiker (GB/BHE)
 Karen Koop (* 1944), Hamburger CDU-Politikerin
 Lisa Koop (* 1985), deutsche Basketballnationalspielerin
 Michael J. Koop (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Pedro Paulo Koop MSC (1905–1988), Bischof von Lins
 Thorben Koop (* 1997), deutscher Schachspieler
 Torsten Koop (* 1965), deutscher Fußballschiedsrichter
 Volker Koop (* 1945), freier Publizist, Historiker und Journalist in Berlin

Siehe auch:
 Koep
 Koop-Modus
 Koop-Schule
 KOOP-LITERA international, Netzwerk von Institutionen, die Nachlässe und damit vergleichbare Sammlungen verwalten und der Öffentlichkeit zugänglich machen
 Koob
 Coop
 Kopp